Termin -{IRQ}- ima više značenja.
 Irak, ISO 3166-1 oznaka zemlje
 Zahtev za prekid (), hardverski signal